Der Rufer steht für
 Der Rufer (Bremen), Plastik von Gerhard Marcks 
 Der Rufer (Verlag)